Кёрр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1793—1847) — римско-католический пастор и писатель.
 Кёрр, Эдвард (1820—1889) — австралийский этнограф-любитель, занимавшийся описанием обычаев и языков австралийских аборигенов. См. также 
 Керр